Zanjan (provincie), een provincie van Iran
Zanjan (stad), de hoofdstad van de provincie
Zanjan University, de universiteit van de stad